Il singolare del Paris Open 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Stan Smith.

Mark Vines ha battuto in finale 6–2, 6–4, 6–3  Pascal Portes.

Teste di serie

  Yannick Noah (semifinale)
  Brian Gottfried (quarti di finale)
  Johan Kriek (secondo turno)
  Harold Solomon (primo turno)

 Adriano Panatta (primo turno) 
 Stan Smith (semifinale) 
 Pascal Portes (finale) 
 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1981